Shuswap – fiume del Canada
 Altopiano Shuswap – altopiano del Canada
 Lago Shuswap – lago del Canada
 Distretto regionale di Columbia-Shuswap – distretto regionale della Columbia Britannica, Canada